Peter Assion ist der Name folgender Personen:

* Peter Assion (Volkskundler) (1941–1994), deutscher Volkskundler und Germanist
 Peter Assion (Fußballtrainer) (* 1959), deutscher Fußballtrainer